

Вулиця Сєдова — вулиця у Києві

 Вулиця Сєдова — колишня назва вулиці Івана Котляревського у місті Боярка
 Вулиця Сєдова — колишня назва вулиці Ірпінської у місті Бровари
 Вулиця Сєдова — колишня назва вулиці Сливова у місті Кам'янське
 Вулиця Сєдова — колишня назва вулиці Тимка Падури у місті Козятин
 Вулиця Сєдова — колишня назва  Вулиці Архітектора Сергеєва місті Кременчук
 Вулиця Сєдова — колишня назва вулиці Могрицька у місті Суми
 Вулиця Сєдова — колишня назва вулиці Новопречистенської у Черкасах

Вулиця Сєдова — вулиця у Санкт-Петербурзі

Вулиці, названі на честь людей